Toponímia:
 Marigny (Allier), municipi al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Marigny (Deux-Sèvres), municipi francès al departament de Deux-Sèvres (regió de la Nova Aquitània, França) 
 Marigny (Jura), municipi al departament del Jura (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Marigny (Manche), municipi al departament de la Manche (regió de Normandia, França)
 Marigny (Marne), municipi al departament del Marne (regió del Gran Est, França)
 Marigny (Saona i Loira), municipi al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Marigny-Brizay, municipi al departament de la Viena (regió de la Nova Aquitània, França)
 Marigny-Chemereau, municipi al departament de la Viena (Nova Aquitània)
 Marigny-en-Orxois, municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França, França)
 Marigny-l'Église, municipi al departament del Nièvre (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Marigny-le-Cahouët, municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Marigny-le-Châtel, municipi al departament de l'Aube (regió del Gran Est, França)
 Marigny-lès-Reullée, municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Marigny-les-Usages, municipi al departament del Loiret (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Marigny-Marmande, municipi al departament de l'Indre i Loira (Centre – Vall del Loira)
 Marigny-Saint-Marcel, municipi al departament de l'Alta Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Marigny-sur-Yonne, municipi al departament del Nièvre (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Cantó de Marigny, cantó al districte de Saint-Lô (departament de la Manche, França)
 La Cour-Marigny, municipi al departament del Loiret (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Théâtre Marigny, a l'avinguda dels Camps Elisis, al 8è arrondissement de París 
 Biografies:
 Enguerrand de Marigny (Lyons-la-Forêt, 1260 – Horcas de Montfaucon, 1315), camarlenc francès i ministre de Felip IV 
 Gaspard de Bernard de Marigny (Luçon, 1754 – Combrand, 1794), militar francès, general de l'exercit en la Revolta de La Vendée
 Jean Fortuné Boüin de Marigny (Châtellerault, 1766 – Angers, 1793), general de la Revolució francesa